Supercoppa svizzera 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa svizzera 2016 – torneo di pallavolo maschile